Пре́драг Пе́шич (; род. 1957, Косово) — сербский поэт.

Биография 
Один из ведущих авторов сербского хайку. Победитель Первого международного конкурса хайку в Нише (1998), дипломант VIII Всемирного фестиваля хайку «ITOEN» (1997) и др. Первый сборник хайку выпустил в 2001 году. По утверждению критика и переводчика Саши Важича, «он заполнял страницы журналов хайку по всему миру и получил множество наград на всех главных конкурсах хайку. Его стихи были узнаваемы; можно было и не смотреть на имя автора».

Примечания

Сочинения 
 Пешиħ П. Листови Сунца = Sun Leaves: Хаику/ Посл. Д. Богоjевиħ; Худ. А. Бирташевиħ. — Књажевац: Књижевни клуб «Бранко Миљковиħ»; Ваљево: Хаику часопис «Лотос», 2001. 56 с.
 Pešić-Šera P. Grane pune zvezda = Branches under the Stars/ Translated by Jasna Batizić. — Valjevo: Matična biblioteka «Ljubomir Nenadović», 2009. 63 p. ISBN 978-86-84181-34-5.

Ссылки 
 Сборник хайку П. Пешича
 LYNX XVII:3 Book Reviews 

Сербские поэты
Поэты Сербии
Поэты Сербии и Черногории
Поэты Югославии
Хайдзины